Zkratka PZT může označovat:

Prostředky zdravotnické techniky
titaničitan-zirkoničitan olovnatý Pb(Zrx,Ti1-x)O3, materiál s piezoelektrickými vlastnostmi

Poznámky 

Zkratky